Іріна Спирля була чинною чемпіонкою, але не змогла захистити свій титул, оскільки в другому колі її перемогла Стефані Девіль.

Барбара Шетт виграла титул, перемігши у фіналі Забіне Гак з рахунком 6–3, 6–3.

Сіяні гравчині 
Сіяну чемпіонку виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули.

  Іріна Спирля (2-ге коло)
  Забіне Гак (фінал)
  Сільвія Фаріна (півфінал)
  Барбара Шетт (переможниця)
  Флоренсія Лабат (2-ге коло)
  Барбара Ріттнер (1-ше коло)
  Гала Леон Гарсія (1-ше коло)
  Генрієта Надьова (чвертьфінал)

Сітка

Посилання 
 Internazionali Femminili di Palermo 1996 Draw 

1996
Тур WTA 1996